Павле Јовановић може да се односи на:

 Павле Јовановић (градоначелник), новосадски градоначелник.
 световно име митрополита београдског Петра (1800-1864).
 Павле Јовановић Старији (1808-1891), адвокат и публициста.
 Павле Јовановић (политичар) (1849-1897), српски политичар у Хрватској.
 Паја Јовановић (1859-1957), српски сликар.
 Павле Јовановић (глумац), српски глумац.